Il doppio del torneo di tennis Knoxville Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harel Levy e Sam Warburg che hanno battuto in finale Jamie Baker e Brendan Evans 3-6, 6-2, [10-6].

Teste di serie 

 Harel Levy /  Sam Warburg (Campioni)
 Michael Russell /  Izak Van Der Merwe (quarti di finale)

 Ilija Bozoljac /  Horia Tecău (quarti di finale)
 Jamie Baker /  Brendan Evans (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2007